feucht steht für:
 als Adjektiv oder Adverb die Anwesenheit von Flüssigkeit, siehe Feuchtigkeit

Feucht steht für:
 Feucht (Mittelfranken), Ort im bayerischen Bezirk Mittelfranken 
 1. SC Feucht, fränkischer Sportverein

Personen:
 Dietmar Feucht (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Emil Feucht (1910–2000), deutscher Kaufmann und Politiker
 Erika Feucht (* 1938), deutsche Ägyptologin
 Jakob Feucht (1540–1580), Weihbischof in Bamberg und Titularbischof in Athyra
 Jochen Feucht (* 1968), deutscher Jazzmusiker
 Jürgen Feucht (* 1952), deutscher Automobilrennfahrer
 Karl Feucht (1893–1954), deutscher Flugzeugmechaniker und Pilot
 Otto Feucht (1879–1971), deutscher Förster und Forstwissenschaftler 
 Sean Feucht (* 1983), US-amerikanischer Politiker, Aktivist und evangelikaler Sänger
 Sibylle Feucht (* 1968), deutsche Künstlerin
 Theodore Feucht (1867–1944), deutscher Maler
 Walter Feucht (1929–2022), deutscher Agrar- und Obstbauwissenschaftler 
 Werner Feucht (1900–um 1980), deutscher Pflanzenpathologe